El nombre de Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia puede referirse a:

En Colombia 
 Basílica de Nuestra Señora de las Misericordias (Santa Rosa de Osos), en Santa Rosa de Osos, Antioquia.

En México 
 Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia (Apizaco), en Apizaco, Tlaxcala.